Glenk ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Glenk (vor 1916–nach 1931), deutscher Schriftsteller und Lyriker
 Hartmut Glenk (1955–2020), deutscher Rechtswissenschaftler, Dozent und Publizist
 Wilhelm Johann Emanuel Glenk (vor 1840–nach 1843), deutscher Kaufmann, Bürgermeister und Landtagsabgeordneter